Гражи́на Баландите (; 27 июня 1937, с. Тучяй — 27 июля 2020, Каунас) — литовская советская актриса театра и кино. Народная артистка Литовской ССР (1987).

Биография 
Родилась в 1937 году в селе Тучяй, ныне Векшнянской волости, Литва.

В 1956 году окончила медицинскую школу, некоторое время работала в больнице.

Одновременно с работой в течение двух лет посещала студию Клайпедского драматического театра, ученица Г. Ванцевичюса.

С 1958 года — актриса Каунасского драматического театра, на сцене которого сыграла более 80 ролей.

Начиная с 1957 года снималась в кино исполнив более, чем на 20 ролей, в том числе главных.

Первым браком была замужем за кинорежиссёром Раймондасом Вабаласом.

Умерла в 2020 году в Каунасе, похоронена на Пятрашюнском кладбище.

Признание, звания и награды 
 1968 — Заслуженная артистка Литовской ССР
 1987 — Народная артистка Литовской ССР
 1995 — Командорский крест Ордена Великого литовского князя Гядиминаса
 2005 — Золотой сценический крест, высшая театральная награда Литвы
 2006 — Премия правительства Литвы в области культуры и искусства
 2014 — «Серебряный журавль» за вклад в развитие кинематографа Литвы

Фильмография (выборочно) 
 1957 — Голубой горизонт /  — пионервожатая
 1959 — Юлюс Янонис /  — Юсте, подруга Янониса — главная роль
 1961 — Чужие /  — Ирена — главная роль
 1962 — Шаги в ночи /  — Люда, племянница Виркутиса
 1966 — Лестница в небо /  — Рамуне, дочь Индрюнасов — главная роль
 1973 — Весёлые истории /  — мать Гинтаса
 1981 — Рай красного дерева /  — Аусма, жена Робертаса
 1982 — Не все кометы гаснут — эпизод
 1983 — Уроки ненависти /  — подруга немцев
 1984 — Моя маленькая жена /  — женщина на барже
 1986 — Игра хамелеона /  — эпизод

Примечания

Литература 
 Багданскис И. — Искусство обаятельное и убедительное (Об актрисе Каунасского драм. театра Г. Баландите) // Советская Литва, 15 июля 1966
 Гражина Баландите // Советский экран, № 19, 1967. — c. 10

Ссылки 
 Скончалась литовская актриса Гражина Баландите // Sputnik, 27.07.2020

Заслуженные артисты Литовской ССР
Народные артисты Литовской ССР
Похороненные на Пятрашюнском кладбище